Šarec je lahko:
 Šarec - priimek več ljudi
 Šarec - metulj
 Šarec - vzdevek mitraljeza MG 42 oz. M53